Wang Sui was de oudst bekende voorouder van de Chinese keizer Wang Mang. Hij leefde onder keizer Wu (r.141-87 v.Chr.) tijdens de Westelijke Han-dynastie en zou volgens een later samengestelde genealogie afstammen van de familie Tian (田), die tot aan de verovering door Qin Shi Huangdi over de staat Qi (221 v.Chr.) had geheerst. Hij staat ook bekend als Wang Bo of als Bo Wang en was de vader van Wang He, de overgrootvader van Wang Mang.

Wang Sui leefde (waarschijnlijk als ambteloos grondbezitter) in Dongpingling (東平陵, Ji'nan, huidige provincie Shandong), waar hij ook werd begraven. In 45 v.Chr. zouden op een trompetboom bij de toegang tot zijn graf plotseling twijgen en bladeren zijn ontsproten. Dit werd door Liu Xiang uitgelegd als een voorteken voor de naderende vervanging van de Han-dynastie door die van de familie Wang.

Nadat Wang Mang in 9 na Chr. keizer was geworden liet hij negen tempels bouwen om zijn voorouders te vereren. De zesde van deze reeks heiligdommen was bestemd voor Wang Sui, onder de titel Bowang.

Literatuur 
'Wang Sui' in: Loewe, Michael, A Biographical Dictionary of the Qin, Former Han and Xin Periods (221 BC - AD 24), Leiden (Brill) 2000, ISBN 90-04-10364-3, p. 553.

Xin-dynastie
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.